Jméno a příjmení Jaroslav Hrbek má více nositelů:

 Jaroslav Hrbek (1951–2009) – český historik
 Jaroslav Hrbek (generál) (1892–1973) – československý legionář a generál
 Jaroslav Hrbek (chirurg) (* 1925) – český chirurg